Марикопа ():
 Марикопа — .народ.
 Марикопа — индейская резервация в штате Аризона, США.
 Марикопа — город в округе Пинал (), штат Аризона.
 Марикопа — округ в штате Аризона.
 Марикопа — город в округе Керн, штат Калифорния, США.